

Geografia 
Nakamura – città della Prefettura di Kōchi, Giappone

Personaggi televisivi 
Hiro Nakamura – personaggio della serie televisiva Heroes
Kaito Nakamura – personaggio della serie televisiva Heroes
Kimiko Nakamura – personaggio della serie televisiva Heroes

Persone 

Nakamura – bandito giapponese

Altro 
 4219 Nakamura – asteroide della Fascia principale
 Nakamura – album di Aya Nakamura del 2018